Die Abkürzung GT8 oder GT-8 bezeichnet:

Straßenbahnen

Generell für achtachsige Straßenbahn-Gelenktriebwagen sowie für bestimmte Fahrzeugtypen in verschiedenen Betrieben und Städten:

 Fahrzeugtyp der Dortmunder Straßenbahn: GT8 (Dortmund)
 Fahrzeugtyp der Freiburger Straßenbahn: Düwag GT8 Typ Freiburg
 Verschiedene Fahrzeugtypen der Karlsruher Straßenbahn bzw. der Albtalbahn: AVG GT8-EP, VBK GT8-D, AVG GT8-EP (Waggon Union), GT8-80C, GT8-100C/2S, GT8-70D/N, GT8-100D/2S-M
 GT8 weiterer Verkehrsgesellschaften: siehe Duewag-Gelenkwagen und Typ Mannheim

Raumfahrt

Einen Weltraumflug im Rahmen des US-amerikanischen Gemini-Programms:

 Gemini 8 (GT-8)

GT8